Успе́нський собо́р — назва культових споруд (соборів) християн східного обряду, присвячених Успінню Пресвятої Богородиці (, ).

Успенський собор — собор у Білій Криниці Чернівецької області;
 Успенський собор — собор у Верхньодніпровську
 Успенський собор — собор у Володимирі-Волинському;
 Успенський собор — собор у Гадячі;
 Успенський собор — втрачений собор у Галичі;
 Успенський собор — собор у Золотоноші;
 Успенський собор — собор у Каневі;
 Успенський собор — собор Печерського монастиря в Києві;
 Успенський собор — конкафедральний собор УГКЦ в Мукачевому;
 Успенський собор — собор, пам'ятка культурної спадщини в Новгороді-Сіверському;
 Успенський собор — собор, пам'ятка культурної спадщини в Одесі;
 Успенський собор — собор у Переяславі;
 Успенський собор — кафедральний собор ПЦУ в Полтаві;
 Успенський собор — собор Свято-Успенської лаври в Почаєві;
 Успенський собор Святогірської лаври на Донеччині;
 Успенський собор — собор у Харкові;
 Успенський собор — собор у Чернігові.

Успенський собор (Гельсінкі)

Успенський собор (Владимир)
 Успенський собор (Кострома)
 Успенський собор (Москва)
 Успенський собор (Ростов)
 Успенский собор (Рязань)
 Успенський собор (Смоленськ)
 Успенский собор (Стара Ладога)
 Успенський собор (Троїце-Сергієва лавра)
 Успенський собор — храм у м. Тула.
 Успенський собор (Ярославль)
 Свято-Успенський кафедральний собор (Махачкала) — кафедральний собор, Махачкалинська єпархія, РПЦ, м. Махачкала, Дагестан.

Назву Успенський собор також можуть вживати стосовно деяких римо-католицьких культових споруд, присвячених Внебовзяттю Пресвятої Богородиці ():
 Успенський собор — напівзруйнований римо-католицький собор в смт Лиманському, Одеська область, пам'ятка культурної спадщини;
 Успенський собор — кафедральний римо-католицький собор Одеси, пам'ятка культурної спадщини.

Див. також 
 Успенська церква

Примітки